

Косуйєнкі — село, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Косуйєнкі — село, Чиїлійський район, Кизилординська область

Див. також 
 Косуйєнкинський сільський округ